Castellnou de Seana kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Castellnou de Seana (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Lleida, 
 Castellnou de Seana (kommun), Katalonien, Província de Lleida, 

Robotskapade Spanienförgreningar